Taurus eller Tauros kan syfta på:

 Taurus – en astronomisk stjärnbild, se Oxen (stjärnbild)
 Taurus – ett astrologiskt stjärntecken, se Oxen (stjärntecken)
 Taurusbergen – en bergskedja i Turkiet
 Montes Taurus – en bergskedja på månen
 Ford Taurus –  en bilmodell från Ford
 Taurus (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2001
 Taurus (robot) – en robot avsedd att användas mot bunkrar och andra markmål
 Tauros – en figur i Pokémon, se Lista över Pokémon

Se även
 Oxen